Haines Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Haines Township (Illinois)
 Haines Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Haynes Township